Кьензянг — многозначный термин:
 Кьензянг — провинция в южном Вьетнаме.
 Кьензянг (биосферный резерват) — биосферный резерват на крайнем юго-западе Вьетнама.
 Кьензянг (футбольный клуб) — футбольный клуб.
 Кьензянг — город в уезде Летхюи, провинция Куангбинь, Вьетнам.